Stuwe ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Stuwe (1921–1998), deutscher Zeichner, Grafiker, Maler und Lyriker
 Marianne Stuwe (* 1955), deutsche Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Stüwe